Dans l'histoire de la marine française, deux classes de navires se sont intitulées classe Duquesne:
 La classe Duquesne, une sous-classe de navires de la classe Téméraire construits de 1788 à 1809.
 La classe Duquesne, une classe de deux croiseurs lourds qui a participé à la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 

Duquesne